Naselja u Sloveniji:
 Gradišče (Grosuplje, Slovenija), naselje u općini Grosuplje
 Gradišče (Kozje, Slovenija), naselje u općini Kozje
 Gradišče (Slovenj Gradec, Slovenija), naselje u općini Slovenj Gradec
 Gradišče (Tišina, Slovenija), naselje u općini Tišina
 Gradišče (Videm, Slovenija), naselje u općini Videm
 Gradišče (Šmartno pri Litiji, Slovenija), naselje u općini Šmartno pri Litiji